Ganew, Ganev oder  ist der Familienname folgender Personen:

 Christo Ganew (1924–2021), bulgarischer Drehbuchautor und Regisseur
 Dimitar Ganew (1898–1964), bulgarischer Politiker, Staatsoberhaupt 1958–1964
 Ginjo Ganew (1928–2016), bulgarischer Politiker
 Ljubomir Ganew (* 1965), bulgarischer Volleyballspieler
 Michail Ganew (* 1985), bulgarischer Ringer
 Stojan Ganew (1955–2013), bulgarischer Politiker, Außenminister 1991–1993
 Walentin Ganew (* 1956), bulgarischer Filmschauspieler